Категория премии Американской академии кинематографических искусств и наук («Оскара») «за лучший фильм на иностранном языке» предназначена для награждения полнометражных фильмов, произведенных вне юрисдикции США и с преимущественно неанглийским языком или языками диалога. В качестве конкурсной «премии за заслуги» впервые появилась на 29 церемонии премии «Оскар», состоявшейся в 1957 году. Ранее, в 1948—1956 годах, иноязычные фильмы 8 раз награждались «почётным/специальным „Оскаром“». Награда вручается режиссёру, а официальным победителем является страна, фильм которой одержал победу.

Отбор фильма для заявки на «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке в Индии находится в ведении . Первая заявка от Индии в этой категории была подана AMPAS в 1957 году, для чего был отобран фильм Мехбуба Хана «Мать Индия». Картина стала первым из нескольких фильмов Индии, дошедших до шорт-листа номинации, проиграв один голос победителю этого года — киноленте «Ночи Кабирии» Федерико Феллини.

С 1984 года Индия участвует в соревновании за эту категорию ежегодно, с единственным пропуском в 2003 году, когда федерация решила, что ни один из потенциальных кандидатов не обладает достаточным уровнем для достойной конкуренции с заявками других стран.

К концу 2015 года Индия претендовала на «„Оскар“ для иностранных фильмов» 51 кинолентой, в большинстве своем использующих хинди в качестве основного языка диалогов. Помимо этого, в списке присутствуют восемь фильмов, в которых основным языком является тамильский, три на маратхи, по два фильма на бенгали и малаялам и по одному фильму, использующему в качестве основного языки гуджарати, телугу и урду (ряд фильмов используют несколько языков). Чемпионом по количеству фильмов, отобранных для заявки, является известный режиссёр Сатьяджит Рай, снявший картины «Мир Апу» (1959), «Большой город» (1963) и «Шахматисты» (1977). По два раза в списке представлены режиссёры Видху Винод Чопра, Мани Ратнам, Судхенду Рой и Ш. Шанкар. Индийские фильмы трижды выигрывали «номинацию», но ни разу ни вышли победителем категории.

Список фильмов

Примечания

См. также 
 Премия Академии кинематографических искусств и наук
 Кинематограф Индии

Индия